est une expression anglaise signifiant « rechercher et détruire ». Elle peut faire référence à :

Stratégie militaire 
 Recherche et destruction, type de mission tactique employée par les forces armées, et tout d'abord par l'armée américaine lors de la guerre du Viêt Nam ; sa première acception est , dont découle la majorité des sujets homonymes, mais on trouve également l'expression .

Culture

Roman 
 , roman de Tom Clancy publié en 2012.

Bande Dessinée 
 Search & Destroy, manga de Atsushi Kaneko publié en 2018, remake de Dororo, manga de Osamu Tezuka transposé dans un univers Cyberpunk.

Musique 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Seek and Destroy, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 
  : En plein cauchemar (), film américain de David Salle sorti en 1995.

Autres 
 , anti-espiogiciel.

Voir aussi